Canto Patriottico – inno nazionale della Russia dal 1991 al 2000
 Aegukka – inno nazionale della Corea del Nord e inno non ufficiale della Corea del Sud